Starch ist der Familienname von
 Daniel Starch (1883–1779), US-amerikanischer Marktforscher
 Rupert Starch (1700–1760), österreichischer Benediktiner und Rechtswissenschaftler 

Starch ist der Name der Funkband Starch